Arkiomaa est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Esa Keskinen (né en 1965), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1950), acteur finlandais
 (1933-2013), athlète finlandaise en 80 mètres haies

Toponyme

Keskinen suurpiiri, superdistrict du sud d'Helsinki

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois